Эдвард Уильям Шор (; 23 ноября 1902, Форт Ку'Аппель — 16 марта 1985, Спрингфилд) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1929, 1939), четырёхкратный обладатель Харт Мемориал Трофи.

Карьера

Игровая карьера 
В 1926 году перешёл в клуб НХЛ «Бостон Брюинз», где в первом сезоне высоко показал себя, забросив 12 шайб за сезон. В последующие сезоны он продолжил свою результативность, став одним из творцов успеха «Брюинз» в победе Кубке Стэнли в 1929 году. 
 
Шор был одним из ключевых защитников своей команды, входя семь раз в Первую команду звёзд НХЛ по итогам сезона и четыре раза выигрывая Харт Мемориал Трофи, как игрок, который внёс наибольший вклад в успех своей команды. В 1939 году в составе «Брюинз» он завоевал свой второй Кубок Стэнли и второй в истории клуба. 

Завершив карьеру по окончании сезона, он затем вернулся на лёд, но отыграв четыре матча за «Брюинз», он был обменян в «Нью-Йорк Американс», где отыграл до конца сезона, играя также за фарм-клуб «Спрингфилд Индианс», за который затем играл два сезона, закончив карьеру по окончании сезона 1941/42.

Управленческая карьера 
Был генеральным менеджером и владельцем команды «Спрингфилд Индианс» с 1939 по 1976 годы, которая с 1960 по 1962 годы выиграла три Кубка Колдера подряд.

Смерть 
Скончался 16 марта 1985 года в возрасте 82 лет в больнице американского города Спрингфилд; причиной смерти стал рак печени.

Признание 
Его игровой номер «2» был изъят из клубного обращения «Брюинз» 1 января 1947 года. В том же году он вошёл в Зал хоккейной славы.

В 1970 году получил Приз Лестера Патрика за хоккейный вклад в США.

Вошёл в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News и 100 величайших игроков НХЛ.

В его честь названа награда, которую получает лучший защитник АХЛ.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Лестер Патрик Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Умершие от рака печени